Теуэльче:
 Теуэльче — собирательное название (на арауканском языке) коренных народов Патагонии, Южная Америка;
 Теуэльче (язык) — индейский язык, на котором говорят племена теуэльче;
  — аэропорт в Пуэрто-Мадрине, Аргентина;
 Теуэльче — марка аргентинских мотоциклов;
 IA 51 «Теуэльче» — аргентинский сельскохозяйственный самолёт.

Другое 
 Теуэльчес — департамент аргентинской провинции Чубут;
  — посёлок в Чили, административный центр коммуны Лагуна-Бланка.